

Орешець () — село в Видинській області. Входить до складу общини Димово.
 Орешець () — село в Пловдивській області. Входить до складу общини Асеновград.
 Орешець () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.
 Орешець () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Харманли.